Mattfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mattfeldt (* 1969), deutscher Politiker (CDU)
 Harald Mattfeldt (* 1943), Professor für Volkswirtschaftslehre
 Petra Mattfeldt (* 1971), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Matfeldt
 Matfield
 Mattfeld